China Merchants
 China Merchants Holdings International
 China Merchants Bank
 China Merchants Group
 China Merchants Holdings (Pacific) 
 China Merchants Shekou Industrial Zone Co. Ltd. 
 China Merchants Property Development Co. Ltd. 
 China Merchants Technology
 China Merchants Energy Shipping 
 Hong Kong Ming Wah Shipping 
 Hua Jiang Transportation Economic Development Center
 China Merchants Fiancee Holdings 
 China Merchants Zhangzhou Development Zone